peut faire référence à :

 , tournoi sportif « ouvert à tous », un omnium ;
 Groupe Open, SSII.

Musique

Groupe 

 , formation musicale belge.

Album 

 , album de Blues Image sorti le  ;
 , album de Cowboy Junkies sorti le  ;
 , album de Gotthard sorti en  ;
 , album de Jon Anderson sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de Shaznay Lewis sorti le  ;
 Open, album de Steve Hillage sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en .

Voir aussi